Мандель:

Фамилия 
 Мандель, Григорий Евсеевич (1908—1989) — советский архитектор.
 Мандель, Жорж (1885—1944) — французский политический и государственный деятель.
 Мандель, Йозеф Отто, более известный как Джо Мэй (1880—1954) — немецкий и американский кинорежиссёр и продюсер австрийского происхождения, один из пионеров немецкого кинематографа.
 Мандель, Мария (1912—1948) — немецкая военная преступница.
 Мандель, Наум Моисеевич (известен под фамилией Коржавин; 1925—2018) — русский поэт, прозаик, переводчик и драматург.
 Мандель, Олег Ефимович — советский и украинский астроном.
 Мандель, Семён Соломонович (1907—1974) — советский художник-постановщик и оформитель.
 Мандель, Эрнест Эзра (1923—1995) — известный марксистский теоретик.
 Мандель, Юлиус (более известен как Дьюла Манди; 1899—1969) — венгерский футболист, игравший на позиции защитника.

Прочее 
 Мандель — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

См. также